Esta é uma lista dos 135 municípios da província espanhola de Castelló na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana.

Castellon